Apache Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apache Mountain (Catron County, New Mexico)
 Apache Mountain (Hidalgo County, New Mexico)